ПТБ — аббревиатура:
 ПромТрансБанк; Промышленно-Транспортный Банк
 Правила техники безопасности
 Пермская товарная биржа (с 1991 до 1994), после — ПФПГ (Пермская финансово-производственная группа).
 Петротрестбанк, Санкт-Петербург
 Промторгбанк; Промышленно-торговый банк
 ПТБ; Проектно-Техническое Бюро
 Плавучая техническая база
 производственно-техническая база (авто)
 провод телеграфный Бодо
 ПТБ терапия — противотуберкулезная терапия
 противотанковая батарея (воен.)
 Подвесной топливный бак (ав.)
 Печь трубчатая блочная (нефт.)
 ПТБ-47 — Радиоприёмник
 ПТБ 1000 — Оборудование для перемотки туалетной бумаги из макулатуры
 ПТБ — противотаранный барьер (устройство для контроля доступа на закрытые или секретные объекты)
 ПТБ - ПрофТехБезпека